Kiviniemi ist der Familienname folgender Personen:

 Kalevi Kiviniemi (* 1958), finnischer Konzertorganist und Komponist
 Mari Kiviniemi (* 1968), finnische Politikerin